Stanstad kan syfta på:

 Stanstad (Schweiz) – en kommun i anslutning till Stans i Schweiz
IK Stanstad – en innebandyklubb från Staffanstorp, Skåne